Příjmení Vymazal nosí více významných osobností:

 František Vymazal (1841–1917) – český polyglot, filolog, editor jazykových, dějepisných a občanskovědných učebnic a konverzačních příruček a překladatel z ruštiny a němčiny
 Jaroslav Vymazal (* 1955) – český politik
 Miloš Vymazal (* 1943) – oční lékař, optik a vysokoškolský pedagog
 Tomáš Vymazal (* 1990) – český informatik a politik Pirátů, poslanec
 Lenka Vymazalová (* 1959) – československá pozemní hokejistka